Kontinentalna liga u hokeju na ledu (rus. Континентальная Хоккейная Лига, eng. Kontinental Hockey League) je imala svoje drugo izdanje u sezoni 2009./10. Ukupno su sudjelovala 24 kluba iz Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Latvije. 
Kao i u prethodnoj sezoni, prvak KHL-a (osvajač Gagarinova kupa) je bila momčad Ak Barsa iz Kazanja, a najuspješnija momčad (osvajač Kupa kontinenta) u ligaškom dijelu je bio Salavat Julajev iz Ufe.

Promjene u članovima lige 
 napustili ligu:
   Himik, Voskresensk - prešao u Vysšaju ligu

 novi članovi
   Avtomobilist, Ekaterinburg - iz Vysšaja lige

Natjecateljski sustav 
24 kluba su raspoređena u četiri divizije i dvije konferencije - Zapadnu (divizije Bobrov i Tarasov) te Istočnu (divizije Harlamov i Černjišev). U regularnoj sezoni su klubovi odigrali po 56 utakmica, a poredak se računao po konferencijama iz kojih je po osam najuspješnijih momčadi išlo u doigravanje. Završnicu Gagarinova kupa su igrali pobjednici konferencijskih doigravanja.

Regularna sezona 
Ukupna ljestvica te pozicije po konferencijama i divizijama. 

GP - odigrano utakmica; W - pobjeda nakon 60 minuta; OTW - pobjeda u produžetku; SOW - pobjeda nakon raspucavanja kaznenih udaraca; OTL - poraz u produžetku; SOL - poraz nakon raspucavanja kaznenih udaraca; L - poraz nakon 60 minuta; GF - postignuti pogodci; GA - primljeni pogodci; GD - gol-razlika 
Bodovi: 3 za W; 2 za OTW/SOW; 1 za OTL/SOL;  0 za L  
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima momčad s više pobjeda. 
 - doigravanje Zapadne konferencije 
 - doigravanje Istočne konferencije

Doigravanje 
Prvi krug doigravanja (četvrtzavršnica po konferencijama) se igralo na seriju od tri pobjede, dok su se ostali krugovi doigravanja igrali na seriju od četiri pobjede. 
Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama (po konferenciji). 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1

Zapadna konferencija

Istočna konferencija

Gagarinov kup

Izvori 
 khl.ru - ukupni poredak u regularnoj sezoni (poredak za Kup kontinenta) 2009./10.
 khl.ru - regularna sezona - poredak po konferencijama 2009./10.
 khl.ru - regularna sezona - poredak po divizijama 2009./10.
 khl.ru - doigravanje 2009./10.
 khl.ru - ukupni poredak nakon doigravanja 2009./10.

Poveznice 
 (ruski)(engleski) KHL.ru
 Kontinentalna liga u hokeju na ledu

2009-10